Зборщик Михаил Павлович (22.11.1928, с. Кирилловка ныне Волновахского района ДНР — 09.10.2018, Донецк) — горный инженер. доктор технических наук (1985), профессор (1986).

Биография 
Окончил Сталинский индустриальный институт (1953).

В 1960-61 — заместитель главного инженера по научно-техническим вопросам шахтоуправления № 10-бис треста «Чистяковантрацит» комбината «Сталинуголь».

В 1965-68 — декан горного факультета, 1971-99 — проректор по научной работе, одновременно в 1971-77 гг. — заведующий кафедрой горной геомеханики, с 1999 г. — профессор кафедры.

Научное наследие 
Область научных интересов: горная геомеханика, охрана и поддержание горных выработок глубоких шахт, предотвращение самонагрева и самовозгорания горных пород угольных месторождений. Создал научную школу по охране и поддержанию в зонах разгрузки горных выработок глубоких шахт.

Под руководством М. П. Зборщика защитились 15 докторов и 19 кандидатов наук. Он был академиком Инженерной академии СССР, автором 545 научных трудов, среди которых 24 монографии, 143 авторских свидетельства и патенты на изобретения, 10 учебных пособий.

Основные печатные труды:

 Геомеханика подземной разработки угольных пластов : Учеб. пособие: В 3-х т. Т. 1/ М. П. Сборщик, М. А. Ильяшов; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецк, 2006. — 256 c. — Библиогр.: с. 247—250 — рус.
 Геомеханика подземной разработки угольных пластов : учеб. пособие: в 3 т. Т. 3/ М. П. Сборщик, М. А. Ильяшов, А. П. Стариков; Донец. нац. техн. ун-т, ГВУЗ "Донец. нац. техн. ун-т. — Донецк, 2008. — 198 c. — Библиогр.: с. 191—192 — рус.
 Рельеф залегания положистых угольных пластов и их влияние на геомеханические и газодинамические проявления при разработке : Моногр. / М. П. Сборщик, В. И. Пилюгин; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецк, 2005. — 220 c. — Библиогр.: с. 210—220. — укp.
 Выбор способов охраны и места расположения подготовительных выработок. К., 1970 (соавт.);
 Охрана выработок глубоких шахт в выработанном пространстве. К., 1978;
 Предотвращение газодинамических явлений в угольных шахтах. К., 1984 (соавт.);
 Предотвращение самовозгорания горных пород. К., 1990 (соавт.);
 Охрана выработок глубоких шахт в зонах разгрузки. К., 1991 (соавт.);
 Предотвращение экологически вредных проявлений в осадочных породах угольных месторождений. Д., 1996 (соавт.);
 Основы теории определения состояния добычных объектов в процессе их функционирования / М. П. Сборщик, Н. И. Чичикало; Донец. гос. техн. ун-т. — Донецк, 1998. — 115 c. — Библиогр.: 176 назв. — рус.
 Горение пород угольных месторождений и их тушение / М. П. Сборщик, В. В. Осокин. — Донецк : ДонГТУ, 2000. — 180 c. — Библиогр.: 59 назв. — рус.

Награды 
Премия СМ СССР (1991). Гос. премия Украины в области науки и техники (1993).

Орден «За заслуги» 3-го ст. (1998).

Литература 
 Михаил Павлович Зборщик: Биобиблиогр. указ. Д., 1998.
 Известные ученые технического образования и науки Донецкого национального технического университета (1921—2001) / М. П. Зборщик, Т. И. Овчаренко. — Донецк, 2002.

Ссылки 
 Зборщик Михаил Павлович. ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ГОРНОЙ ГЕОМЕХАНИКИ ДОНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
 Каталог научных и учебных работ. НБУВ

Примечания 

Ученые Украины в области горного дела
Горные инженеры Украины
Доктора технических наук Украины
Преподаватели ДонНТУ
Выпускники Донецкого технического университета
Награждённые знаком МОН Украины «За научные достижения»
Награждённые Почётной грамотой Кабинета Министров Украины
Заслуженные работники высшей школы Украинской ССР
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 3 степени